Chêne noir est un nom vernaculaire ambigu désignant en français correspond à plusieurs taxons botaniques distincts de la famille Fagaceae et du genre Quercus.

Espèces appelées « chêne noir » 

 Chêne noir proprement dit - Quercus nigra, présent dans les zones humides du Sud-Est de l'Amérique du Nord, dont les glands sont petits et la cupule peu profonde et les feuilles faiblement découpées.
 Chêne noir ou Chêne rouvre - Quercus petraea, commun  dans les plaines et collines d'Europe occidentale, aux glands sessiles
 Chêne noir ou Chêne des teinturiers - Quercus velutina, commun dans les écosystèmes dunaires de la moitié orientale de l'Amérique du Nord, dont la cupule du gland est couverte d'écaille.
 Chêne noir ou Chêne tauzin - Quercus pyrenaica, présent dans la péninsule ibérique, sur la façade atlantique de la France et dans le nord de l'Italie, dont les glands sont sessiles et les feuilles profondément découpées.
 Chêne noir - Quercus pubescens, présent en Europe de l'étage méditerranéen et à l'étage collinéen et dont les feuilles sont pubescentes dessous et les glands sessiles.

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu